Фа́лин — фамилия.

Известные носители:
 Фалин, Алексей Иванович (1908—1943) — Герой Советского Союза.
 Фалин, Валентин Михайлович (1926—2018) — дипломат, политический и общественный деятель, доктор исторических наук.
 
 Фалин, Дмитрий Константинович (1917—1993) — Герой Советского Союза.
 Фалин, Юрий Павлович (1937—2003) — советский футболист.

См. также 
 Фалина
 Фалино
 Фалинь